Papiškės (Elektrėnai)
 Papiškės (Matuizos)
 Papiškės (Merkinė)
 Papiškės (Pagiriai)
 Papiškės (Rudamina)
 Papiškės (Šalčininkai)
 Papiškės (Vydeniai)
 Papiškės (Zujūnai)